Sandownidae es una familia extinta de tortugas marinas que vivieron entre el Cretácico al Paleógeno. La familia es definida como un clado que incluye a todos los taxones más cercanamente relacionados con el género tipo Sandownia que a Pelomedusa, Testudo, Solnhofia, Eurysternum, Plesiochelys, Thalassemys o Protostega, una definición que abarca al concepto anterior del clado a la vez que lo excluye de ser sinónimo de otros clados de tortugas marinas, modernas o extintas. Sandownidae a su vez puede estar incluida dentro del grupo mayor Angolachelonia, definido como el grupo más inclusivo de Angolachelys y Solnhofia, y hermanado con el grupo de tortugas marinas Thalassochelydia que era exclusivo del periodo Jurásico, aunque los conceptos de estos clados pueden cambiar con nuevos análisis filogenéticos.

Géneros 

 Sandownia Meylan et al., 2000. De la Formación Atherfield Clay, Reino Unido, Cretácico  Inferior (Aptiense)
 Brachyopsemys Tong y Meylan, 2013. Procedente de la Cuenca Ouled Abdoun, Marruecos, Paleoceno (Daniense)
 Angolachelys Mateus et al., 2009 Formación Itombe, Angola, Cretácico Superior (Coniaciense)
 Leyvachelys Cadena, 2015. De la Formación Paja, Colombia, Cretácico Inferior (Barremiense) y de la Formación Glen Rose, Estados Unidos, también del Cretácico Inferior, (Albiense)

Filogenia
Este cladograma sigue el análisis filogenético de Evers y Benson, 2018:

Referencias

Testudines
Fósiles del Cretáceo
Fósiles de África